Le Grand Prix moto d'Autriche 1994 est le cinquième rendez-vous de la saison 1994 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le Salzburgring du 20 au .

C'est la  du Grand Prix moto d'Autriche.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1994
d'Autriche
Sport en Autriche en 1994
Sport en mai 1994